USS Boxer (CV-21) – portaerei statunitense
USS Boxer (LHD-4) – portaelicotteri statunitense